Brigham Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brigham Point (Blaine County, Idaho)
 Brigham Point (Minidoka County, Idaho)